Кушнерова — жіноча форма прізвища .

Відомі носії 
 Кушнерова Олена Юхимівна (. 1959) — радянська і німецька піаністка.
 Кушнерова Маріанна Олексіївна (. 1954) — радянська і російська актриса, кінознавець, музейний працівник.

жіночі форми прізвищ